Feer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Feer-Herzog (1820–1880), Schweizer Politiker, Unternehmer und Eisenbahnpionier
 Eduard Feer (1894–1983), Schweizer Diplomat
 Emil Feer (1864–1955), Schweizer Mediziner (Kinderarzt)
 Hans Feer (1418–1484), Schweizer Schultheiss, Kleinrat, Vogt und Tagsatzungsgesandter
 Heinrich Feer (1857–1892), Schweizer Botaniker
 Jakob Feer (1472–1541), Schweizer Kleinrat, Landvogt, Schultheiss und Tagsatzungsgesandter
 Jakob Pfyffer-Feer (1745–1809), Schweizer Politiker und Militär
 Leopold IX Feer von Buttisholz (1542–1609), Schweizer Ratsherr, Richter, Landvogt und Tagsatzungsgesandter

Feer ist der nordfriesische Name für:
 Föhr, zweitgrößte deutsche Nordseeinsel

FEER ist die Abkürzung für:
 Far Eastern Economic Review, in Hongkong herausgegebene Zeitschrift für Wirtschaft und Politik

Siehe auch:
 Fer, Fehr, Vehr